Pierres (französ. "die Felsen") steht für
 Pierres, französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Pierres (Calvados), ehemalige französische Gemeinde im Département Calvados
 Les Pierres-Plates, Megalithanlage in der Bretagne 
 Pierres du Niton, erratische Blöcke im Genfersee
 Kloster Les Pierres, ehemalige Zisterzienserabtei in der Region französischen Region Centre-Val de Loire
 Steinreihe Pierres Droites, Menhire
 Pierres Jaumâtres, ein Granitaufschluss in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine

Siehe auch
 Pieres
 Pierre